

Patronyme 

 Cui Shu (1740-1816), un historien chinois ;
 César Cui (1835-1918), un compositeur russe ;
 Cui Xiaotong (1994-), une rameuse d'aviron chinoise.

Toponyme 

 Cui, une ancienne commune française de l'Orne, aujourd'hui intégrée à Occagnes.

Sigle 
CUI peut faire référence à :
 Character user interface (en français, interface en ligne de commande) ;
 Contrat unique d'insertion ;
 .

Code 
CUI peut faire référence à :
 .

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Code IATA des aéroports